Bulu Lor kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Bulu Lor, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Desa Bulu Lor, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar